Михаил Росляков:
 Росляков, Михаил Васильевич (1897—1985) — советский государственный деятель, ответственный секретарь Новгородского губернского комитета РКП(б) (1920).
 Росляков, Михаил Сергеевич (1871—1929) — герой Первой мировой войны, генерал-лейтенант.